Guicciardi ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Guicciardi (1756–1837), italienischer Politiker
 Julie Guicciardi (1782–1856), österreichische Adlige italienischer Herkunft, Klavierschülerin Ludwig van Beethovens